Список главных тренеров, выигравших чемпионат мира по хоккею с шайбой, включает в себя перечень тренеров, под руководством которых национальные сборные занимали первые места на этих турнирах, выстроенный по хронологическому принципу.

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой разыгрываются с 1920 года. Первый чемпион мира был определён по итогам хоккейного турнира летних Олимпийских игр в Антверпене, следующие два — по итогам зимних Олимпийских игр 1924 года в Шамони и 1928 года в Санкт-Морице. Первый чемпионат мира, который проходил вне олимпийского турнира, состоялся в 1930 году. Тем не менее в годы зимних Олимпийских игр до 1968 года включительно чемпионаты мира проводились в рамках олимпийских турниров. В 1940—1946 годах чемпионаты мира не проводились из-за Второй мировой войны, в 1980, 1984 и 1988 годах — из-за проведения зимних Олимпийских игр, в 2020 году — из-за пандемии COVID-19.

Первым тренером, выигравшим чемпионат мира по хоккею с шайбой, в 1920 году стал наставник сборной Канады Гордон Сигурьонссон. В качестве тренера некоторые источники указывают канадца Стимера Максвелла, однако известно, что он не смог присутствовать на турнире из-за своей предпринимательской работы, и командой руководил Сигурьонссон.

Первым тренером, который выиграл чемпионат мира два раза, в 1956 году стал наставник сборной СССР Аркадий Чернышёв. Он также остаётся самым титулованным тренером — Чернышёв с советской командой выигрывал чемпионат мира 11 раз (1954, 1956, 1963—1971) и рекордсменом по числу побед подряд — 9 (1963—1971).

В большинстве случаев команды к победе в чемпионатах мира приводили тренеры из той же страны, которую представляет сборная, занявшая первое место. Первым специалистом, который выиграл чемпионат мира со сборной не своей страны, стал исландец Гордон Сигурьонссон, который в 1920 году привёл к золотым медалям сборную Канады. Такая ситуация повторялась только трижды — канадец Перси Никлин в 1936 году выиграл чемпионат мира со сборной Великобритании, в 1947 году канадец Майк Букна — со сборной Чехословакии, в 1995 году швед Курт Линдстрём — со сборной Финляндии.

Чемпионаты мира выигрывали тренеры из десяти стран — Исландии, Канады, США, Великобритании, Чехословакии, Швеции, СССР, России, Чехии и Словакии.

Список победителей по годам

Тренеры, многократно выигрывавшие чемпионат мира 
В таблице приводится список тренеров, выигрывавших чемпионат мира более одного раза. К 2022 году насчитывается 12 таких специалистов.

Примечания

Литература 
 

Списки хоккейных тренеров